Erl steht für:

 Erl (Klinge), Teil einer Klinge, der sich im Heft befindet
 Erlang (Einheit), Maßeinheit der Verkehrsmenge in Kommunikationsnetzen
 ein Piercing im Nasenrücken, siehe Bridge (Piercing)
 -erl, süddeutsches und österreichisches Verkleinerungssuffix, siehe Diminutiv

Geografie:
 Erl (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kufstein, Bundesland Tirol
 Erl (Südtirol), Weiler von Innerpflersch, Südtirol
 Erl (Kasbach-Ohlenberg), ein Ortsteil von Kasbach-Ohlenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Erl (Markt Indersdorf), ein Ortsteil von Markt Indersdorf in Oberbayern

Unternehmen:
 Erl-Bräu, Brauerei in Geiselhöring, Niederbayern
 ERL Immobiliengruppe in Deggendorf, Niederbayern, siehe Erlbau

Erl ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Erl (1848–1927), österreichischer Opernsänger
 Elli Erl (* 1979), deutsche Sängerin
 Emilie Erl (1848–nach 1879), österreichische Opernsängerin
 Friedrich Erl (vor 1881–nach 1911), Opernsänger (Tenor)
 Hans Erl (1882–1942), deutsch-österreichischer Opern- und Operettensänger
 Josef Erl (1811–1874), österreichischer Opernsänger
 Kirsten Erl (1966–2017), deutsche Richterin
 Marianne Erl (1853–nach 1880), österreichische Opernsängerin
 Martin Erl (* 1963), deutscher Karikaturist

Erl. steht als Abkürzung für:
 Erlass (Verwaltungsrecht)

ERL steht als Abkürzung für:
 Eestimaa Rahvaliit, estnische Partei
 Energy Recovery Linac, Gerät zur Erzeugung von Synchrotronstrahlung, siehe Linearbeschleuniger #Energy Recovery Linac
 Erik Roland Lindström, ehemaliger schwedischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Erle
 Erlkönig
 Tiroler Festspiele Erl

Abkürzung